Хасселт:

 Хасселт — столица бельгийской провинции Лимбург.
 Хасселт — город в Нидерландской провинции Оверэйсел.
 Хасселт, Андре Ван (1806—1884) — бельгийский поэт, прозаик и историк.